Fritz Rauh ist der Name folgender Personen:

 Fritz Rauh (Maler) (1920–2011), deutscher Maler und Grafiker
 Fritz Rauh (Theologe) (1927–1998), deutscher Theologe und Priester

Siehe auch:
 Fritz Rau (1930–2013), deutscher Veranstalter
 Fritz Rau (Widerstandskämpfer) (1904–1933), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer
Fritz Rau (Eishockeyspieler), deutscher Eishockeyspieler